Halechiniscidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Halechiniscidae i ordningen Arthrotardigrada, klassen Heterotardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Heterotardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur. I familjen Halechiniscidae finns 89 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Halechiniscidae